La Publicidad puede hacer referencia a:
 La Publicidad (1878-1922), periódico de Barcelona.
 La Publicidad (1881-1936), periódico de Granada.